459 км, 459-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 459 км, ОП Ост. пункт 459 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683672.
 459 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Новгородской области. Код 056222.
 459 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 596830.